Кратер Биела (), не путать с кратером Бела (), — ударный кратер в гористой материковой юго-восточной части видимой стороны Луны. Название дано в честь австрийско-немецкого астронома-любителя Вильгельма фон Биела (1782—1856) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Розенбергер на западе; кратеры Уатт и Штейнхейль на севере-северо-западе и кратер Хагек на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 77 км, глубина — 5,55 км.

Вал кратера имеет полигональную форму, значительно разрушен. Северо-восточная часть вала перекрыта сателлитным кратером  (см.ниже), западная-юго-западная — сателлитным кратером , к юго-западной части примыкает сателлитный кратер , частично заполненный породами, выброшенными при образовании кратера Биела. Высота вала над окружающей местностью составляет около 1300 м, объем кратера приблизительно 5000 км³. Дно чаши кратера плоское, не затронутое мелкими кратерами. В чаше кратера имеется центральный пик высотой 1090 м.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Биела B относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны